Zankow ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Zankow (1879–1959), bulgarischer Politiker und Ministerpräsident
 Bobi Zankow (1979–2010), bulgarischer Journalist und Radiomoderator
 Dragan Zankow (1828–1911), bulgarischer Politiker und Ministerpräsident
 Kirjak Antonow Zankow († 1903), bulgarischer Revolutionär und liberaler Politiker
 Sdrawko Zankow († 2010), bulgarischer Schriftsteller und Journalist
 Slantschesar Zankow (* 1959), bulgarischer Badmintonspieler
 Stefan Zankow (1881–1965), bulgarisch-orthodoxer Theologe und Erzpriester